

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według nTERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Międzygórze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Międzygórze – część wsi Łazy w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Międzygórze – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Bolesław
 Międzygórze – przysiółek wsi Pomysk Mały w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów
 Międzygórze – część wsi Krępice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Międzygórze – część wsi Zajączków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Miejscowości na Ukrainie 
 Międzygórze – wieś w rejonie monasterzyskim

Inne 
 Międzygórze – używana w latach 1977–1981 oficjalna nazwa wsi Kulaszne w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza
 Międzygórze – potok w Krościenku nad Dunajcem

Zobacz też 
 Międzygórz